Tom Holland (acteur), een Brits acteur
 Tom Holland (auteur), een Engels schrijver
 Tom Holland (regisseur), een Amerikaans filmregisseur
 Tom Holland (politicus), een Amerikaans politicus